W Polsce
 Kulczyn – wieś w woj. lubelskim, w pow. włodawskim, w gminie Hańsk 
 Kulczyn – wieś w woj. mazowieckim, w pow. zwoleńskim, w gminie Przyłęk 
 Kulczyn – osada w woj. mazowieckim, w pow. zwoleńskim, w gminie Przyłęk
 Kulczyn – gromada

  Na Ukrainie
 Kulczyn – wieś w rejonie kiwereckim
 Kulczyn – wieś w rejonie turzyskim

Zobacz też 
 Kulczyn-Kolonia